Gjirokastër (prefectuur), een prefectuur in Albanië
 Gjirokastër (district), een district in de gelijknamige prefectuur
 Gjirokastër (stad), de hoofdstad van dat district en van de prefectuur
 vorstendom Gjirokastër, een middeleeuws land